Puchar Wyzwolicieli Ameryki kobiet (hiszp. Copa Libertadores Femenina) – coroczne klubowe rozgrywki piłkarskie kobiet pomiędzy najlepszymi klubami piłkarskimi Ameryki Południowej organizowane przez CONMEBOL (hiszp. Confederación Sudamericana de Fútbol).

Historia 
Zapoczątkowany został w 2009 roku przez CONMEBOL jako Copa Libertadores Femenina. W rozgrywkach uczestniczyły mistrzowie swoich krajów. Inauguracyjny turniej został rozegrany na brazylijskich stadionach Santosu i Guarujá od 3 października do 18 października 2009 przy udziale 10 zespołów. Drużyny zostały podzielone na 2 grupy, a potem czwórka najlepszych zespołów systemem pucharowym rozegrała miejsca na podium. Pierwszym zwycięzcą została drużyna Santos FC, która w finale pokonała 9:0 klub Universidad Autónoma.

Począwszy od 2011 roku dwanaście drużyn grały w turnieju, które zostały podzielone na trzy grupy po cztery drużyny. Zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca awansowała do półfinału.

Od 2019 roku w Copa Libertadores Femenina występuje 16 drużyn.

Finały

Klasyfikacja medalowa

Osiągnięcia krajowe

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona CONMEBOL 
 Copa Libertadores Femenina w serwisie RSSSF 

Międzynarodowe rozgrywki klubowe w piłce nożnej kobiet
Rozgrywki klubowe CONMEBOL